Amandry ist der Familienname folgender Personen:

 Michel Amandry (* 1949), französischer Numismatiker
 Pierre Amandry (1912–2006), französischer Klassischer Archäologe und Hochschullehrer